Abbaye de Saint-Nicolas est le nom de différentes abbayes dont : 
 Abbaye Saint-Nicolas d'Angers ;
 Abbaye Saint-Nicolas d'Arrouaise, une ancienne abbaye augustinienne du nord de la France ;
 Abbaye Saint-Nicolas-des-Prés de Tournai, fondée en 1123 sur la colline Saint-Médard, à Tournai, en Belgique ;
 Abbaye Saint-Nicolas de Bar-sur-Aube, dans l'Aube ;
 Abbaye Saint-Nicolas d'Hermières en Seine-et-Marne ;
 Abbaye Saint-Nicolas de Marcheroux, dans l'Oise ;
 Abbaye Saint-Nicolas-des-Prés dans l'Aisne ;
 Abbaye Saint-Nicolas de Verneuil-sur-Avre dans l'Eure ;
 Abbaye royale Saint-Nicolas de Septfontaines dans la Haute-Marne.

Voir aussi 
 
 Liste des abbayes et monastères
 
 Le prieuré de Saint-Nicolas de Campagnac, construit en 1156, cf. Sainte-Anastasie (Gard).

~
Homonymie d'abbayes